Список аэропортов штата Орегон Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

Коды аэропортов ФАА: AirportIQ 5010.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Юджин
| EUG
| EUG
| KEUG
| Eugene Airport (Mahlon Sweet Field)
| P-N
| align=right | 483 224

|- valign=top
| Медфорд
| MFR
| MFR
| KMFR
| Rogue Valley International-Medford Airport
| P-N
| align=right | 401 469

|- valign=top
| North Bend
| OTH
| OTH
| KOTH
| Southwest Oregon Regional Airport (was North Bend Municipal)
| P-N
| align=right | 14 719

|- valign=top
| Портленд
| PDX
| PDX
| KPDX
| Международный аэропорт Портленда
| P-L
| align=right | 9 071 154

|- valign=top
| Redmond
| RDM
| RDM
| KRDM
| Redmond Municipal Airport (Roberts Field)
| P-N
| align=right | 306 517
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Klamath Falls
| LMT
| LMT
| KLMT
| Klamath Falls Airport (Kingsley Field)
| P-N
| align=right | 2 827

|- valign=top
| Пендлтон
| PDT
| PDT
| KPDT
| Eastern Oregon Regional Airport at Pendleton
| CS
| align=right | 2 582

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Портленд / Хилсборо
| HIO
| HIO
| KHIO
| Portland-Hillsboro Airport
| R
| align=right | 30 

|- valign=top
| Портленд / Troutdale
| TTD
| TTD
| KTTD
| Аэропорт Портленд-Траутдейл
| R
| align=right | 4 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Albany
| S12
|
|
| Albany Municipal Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Ashland
| S03
|
|
| Ashland Municipal Airport (Sumner Parker Field)
| GA
| align=right | 36 

|- valign=top
| Астория
| AST
| AST
| KAST
| Astoria Regional Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Aurora
| UAO
|
| KUAO
| Aurora State Airport
| GA
| align=right | 4 207 

|- valign=top
| Бейкер-Сити
| BKE
| BKE
| KBKE
| Baker City Municipal Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Bandon
| S05
| BDY
|
| Bandon State Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Бенд
| BDN 
|
| KBDN
| Bend Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Boardman
| M50
|
|
| Boardman Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Brookings
| BOK
| BOK
| KBOK
| Brookings Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Burns
| BNO
| BNO
| KBNO
| Burns Municipal Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Cave Junction
| 3S4
|
|
| Illinois Valley Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Chiloquin
| 2S7
| CHZ
|
| Chiloquin State Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Christmas Valley
| 62S
|
|
| Christmas Valley Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Condon
| 3S9
|
|
| Condon State Airport (Pauling Field)
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Корваллис
| CVO
| CVO
| KCVO
| Corvallis Municipal Airport
| GA
| align=right | 18 

|- valign=top
| Cottage Grove
| 61S
|
|
| Cottage Grove State Airport (Jim Wright Field)
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Creswell
| 77S
|
|
| Hobby Field
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Florence
| 6S2
|
|
| Florence Municipal Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Gleneden Beach
| S45
|
|
| Siletz Bay State Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Gold Beach
| 4S1
| GOL
|
| Gold Beach Municipal Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Грантс-Пасс
| 3S8
|
|
| Grants Pass Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Hermiston
| HRI
| HES
| KHRI
| Hermiston Municipal Airport
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Hood River
| 4S2
|
|
| Ken Jernstedt Airfield
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Индепенденс
| 7S5
|
|
| Independence State Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| John Day
| GCD 
| JDA
| KGCD
| Grant County Regional Airport (Ogilvie Field)
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Joseph
| 4S3
|
| KJSY
| Joseph State Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| La Grande
| LGD
| LGD
| KLGD
| La Grande/Union County Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Lakeview
| LKV
| LKV
| KLKV
| Lake County Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Lebanon
| S30
|
|
| Lebanon State Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Lexington
| 9S9
|
|
| Lexington Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Madras
| S33
| MDJ
|
| City-County Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| McDermitt
| 26U
|
|
| McDermitt State Airport
| GA
| align=right | 1

|- valign=top
| McMinnville
| MMV
|
| KMMV
| McMinnville Municipal Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Myrtle Creek
| 16S
|
|
| Myrtle Creek Municipal Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Newberg
| 2S6
|
|
| Sportsman Airpark
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Ньюпорт
| ONP
| ONP
| KONP
| Newport Municipal Airport
| GA
| align=right | 17 

|- valign=top
| Ontario
| ONO
| ONO
| KONO
| Ontario Municipal Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Портленд / Mulino
| 4S9
|
|
| Portland-Mulino Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Портленд
| 61J
|
|
| Portland Downtown Heliport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Prineville
| S39
| PRZ
|
| Prineville Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Roseburg
| RBG
| RBG
| КRBG
| Roseburg Regional Airport (Marion E. Carl Memorial Field)
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Сейлем
| SLE
| SLE
| KSLE
| Salem Municipal Airport (McNary Field) (scheduled service ended 2008)
| GA
| align=right | 44 

|- valign=top
| Scappoose
| SPB
|
| KSPB
| Scappoose Industrial Airpark
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Seaside
| 56S
|
|
| Seaside Municipal Airport
| GA
| align=right | 0

|- valign=top
| Sunriver
| S21
| SUO
|
| Sunriver Airport
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| The Dalles
| DLS
| DLS
| KDLS
| Columbia Gorge Regional Airport (The Dalles Municipal Airport)
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Tillamook
| TMK 
|
| KTMK
| Tillamook Airport
| GA
| align=right | 0 

|- valign=top
| Wasco
| 35S
|
|
| Wasco State Airport
| GA
| align=right | 0

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Alkali Lake
| R03
|
|
| Alkali Lake State Airport
|
|

|- valign=top
| Arlington
| 1S8
|
|
| Arlington Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Beaver Marsh
| 2S2
|
|
| Beaver Marsh Airport (was Beaver Marsh State Airport)
|
|

|- valign=top
| Cascade Locks
| CZK
| CZK
| KCZK
| Cascade Locks State Airport
|
| 

|- valign=top
| Clearwater
| 3S6
|
|
| Toketee State Airport
|
|

|- valign=top
| Cornelius
| 4S4
|
|
| Skyport Airport
|
|

|- valign=top
| Crescent Lake
| 5S2
|
|
| Crescent Lake State Airport
|
|

|- valign=top
| Culver
| 5S5
|
|
| Lake Billy Chinook Airport (was Lake Billy Chinook State Airport)
|
|

|- valign=top
| Denmark
| 5S6
|
|
| Cape Blanco State Airport
|
|

|- valign=top
| Энтерпрайз
| 8S4
|
|
| Муниципальный аэропорт Энтерпрайза
|
|

|- valign=top
| Estacada
| 5S9
|
|
| Valley View Airport
|
|

|- valign=top
| Florence
| 1O0
|
|
| Lake Woahink Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Gates
| 6S4
|
|
| Davis Airport
|
|

|- valign=top
| Hillsboro
| 7S3
|
|
| Stark's Twin Oaks Airpark
|
| align=right | 10

|- valign=top
| Хаббард
| 7S9
|
|
| Lenhardt Airpark
|
|

|- valign=top
| Imnaha
| 25U
|
|
| Memaloose Airport
|
|

|- valign=top
| Lakeside
| 9S3
|
|
| Lakeside State Airport
|
|

|- valign=top
| Malin
| 4S7
|
|
| Malin Airport
|
|

|- valign=top
| Manzanita
| 3S7
|
|
| Nehalem Bay State Airport
|
|

|- valign=top
| McKenzie Bridge
| 00S
|
|
| McKenzie Bridge State Airport
|
|

|- valign=top
| Monument
| 12S
|
|
| Monument Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Newberg
| 17S
|
|
| Chehalem Airpark
|
|

|- valign=top
| Oakridge
| 5S0
|
|
| Oakridge State Airport
|
| 

|- valign=top
| Owyhee
| 28U
|
|
| Owyhee Reservoir State Airport
|
|

|- valign=top
| Pacific City
| PFC
| PFC
| KPFC
| Pacific City State Airport
|
|

|- valign=top
| Paisley
| 22S
|
|
| Paisley Airport
|
|

|- valign=top
| Pinehurst
| 24S
|
|
| Pinehurst State Airport
|
|

|- valign=top
| Powers
| 6S6
|
|
| Powers Airport
|
|

|- valign=top
| Prospect
| 64S
|
|
| Prospect State Airport
|
|

|- valign=top
| Rome
| REO
| REO
| KREO
| Rome State Airport
|
|

|- valign=top
| Roseburg
| 5S1
|
|
| George Felt Airport
|
|

|- valign=top
| Sandy
| S48
|
|
| Country Squire Airpark
|
|

|- valign=top
| Sandy
| 03S
|
|
| Sandy River Airport
|
|

|- valign=top
| Santiam Junction
| 8S3
|
|
| Santiam Junction State Airport
|
|

|- valign=top
| Silver Lake
| 45S
|
|
| Silver Lake Forest Service Strip
|
|

|- valign=top
| Sisters
| 6K5
|
|
| Sisters Eagle Air Airport
|
|

|- valign=top
| Toledo
| 5S4
|
|
| Toledo State Airport
|
|

|- valign=top
| Vale
| S49
|
|
| Miller Memorial Airpark
|
| align=right | 2

|- valign=top
| Vernonia
| 05S
|
|
| Vernonia Airfield
|
|

|- valign=top
| Валдпорт
| R33
|
|
| Wakonda Beach State Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие государственные и военные аэропорты
|
|

|- valign=top
| Астория
|
|
|
| CGAS Astoria
|
|

|- valign=top
| North Bend
|
|
|
| CGAS North Bend
|
|

|- valign=top
| Сейлем
| 4OR1
|
|
| McNary ARNG Field Heliport
|
|

|- valign=top
| Warrenton
| 15OR
|
|
| Camp Rilea Heliport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты
|
|

|- valign=top
| Астория
|
|
|
| Tongue Point Naval Air Station (закрыт)
|
|

|- valign=top
| Бивертон
|
|
|
| Bernard's Airport (закрыт в 1969 году)
|
|

|- valign=top
| Юджин
|
|
|
| Willamette Airpark (T-Bird Airport) (закрыт)
|
|

|- valign=top
| Florence
| 5J2
|
|
| Siltcoos Lake Seaplane Base (закрыт)
|
|

|- valign=top
| Oregon City
| OS2
|
|
| Oregon City Airpark (закрыт)
|
|

|- valign=top
| Портленд
|
|
|
| Jantzen Beach Seaplane Base (закрыт в 1981 году)
|
|

|- valign=top
| Портленд
|
|
|
| Swan Island Airport (Portland Municipal) (закрыт)
|
|

|- valign=top
| Спрингфилд
|
|
|
| Springfield Airport (закрыт)
|
|

|- valign=top
| Sutherlin
| 3S3
|
|
| Sweet Home Airport (закрыт в 1991 году)
|
|

|- valign=top
| Umatilla
|
|
|
| Umatilla Army Airfield (закрыт)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным шрифтом.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems), опубликованного в сентябре 2016 года:
 P-S: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год. Каждый P-S аэропорт подразделяется на 4 типа — хаба:
 L: (Large hub) — аэропорт, на долю которого приходится не менее 1 % от общего пассажиропотока в США.
 M: (Medium hub) — аэропорт, на долю которого приходится от 0,25 % до 1 % общего пассажиропотока.
 S: (Small hub) — аэропорт, на долю которого приходится от 0,05 % до 0,25 % общего пассажиропотока.
 N: (Nonhub) — аэропорт, на долю которого приходится менее 0,05 % от общего пассажиропотока, но более 10000 пассажиров ежегодно.
 CS: (Commercial Service — Nonprimary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 R: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2016 календарный год (согласно отчёту ФАА, опубликованному в октябре 2017 года).

 Примечания 

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 Oregon Department of Aviation

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Oregon — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Oregon

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Орегон:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Орегон
Аэропорты